Григорий Казовский:
 Казовский, Григорий Абрамович (1940—2018) — советский спортсмен (греко-римская борьба), заслуженный тренер СССР и Белорусской ССР.
 Казовский, Гиллель (Григорий Иосифович) (род. 1956) — израильский искусствовед, сын И. Г. Казовского.